Pykäläsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pykäläsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,51, long 26,42), 
 Pykäläsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,84, long 26,59), 
 Pykäläsaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,48, long 27,88), 
 Pykäläsaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,53, long 28,21), 
 Pykäläsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,77, long 28,72), 
 Pykäläsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,80, long 28,82), 
 Pykäläsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,38, long 29,94), 

Robotskapade Finlandförgreningar